Laperrousaz :
 Jérôme Laperrousaz (né en 1948), réalisateur français.
 Ernest-Marie Laperrousaz (1924 - 2013), historien et archéologue français.